Genvej har flere betydninger:
Tastaturgenvej –  er en tast eller en kombination af flere taster, der udfører en prædefineret funktion på et tastatur.
Computer genvej – en fil som kun indeholder destinationsadresse til en anden fil på computeren.
 Short Cuts – er en film fra 1993.
 Skyde genvej (eller tage en smutvej) – begreb der betegner det at tage en kortere vej end den normale, såvel bogstaveligt som i overført betydning.
For information om genveje i Wikipedia projektet
Wikipedia:Genvej – hvordan genveje virker i Wikipedia.
Wikipedia:Tastaturgenveje – liste over genveje, som gør det lettere at surfe rundt i Wikipedia.
Wikipedia:Genvejsliste – liste over genveje i Wikipedia-projektet.